I bitwa pod El Alamein – bitwa, którą stoczono w lipcu 1942 r.
 II bitwa pod El Alamein – bitwa, którą stoczono w październiku-listopadzie 1942 r.